Андреас Вазеос (, род. 9 мая 1994 года) — греческий пловец, трёхкратный чемпион Европы на дистанциях 200 метров комплексным и баттерфляем. Участник летних Олимпийских игр 2012 и 2016 годов.

Биография   
В Лондоне, в 2016 году, Вазеос участвовал в чемпионате Европы. На этом турнире он стал чемпионом Европы по 200-метровому комплексному плаванию. 

На летних Олимпийских играх 2016 года он соревновался на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Занял 9-е место в квалификационной серии со временем 1:59,33. Вышел в полуфинал, где финишировал 11-м со временем 1:59,54, в финал не квалифицировался. Был членом мужской эстафетной команды Греции 4 по 100 метров, которая заняла 15-е место в квалификационной серии и не вышла в финал. 

В 25-ти метровом бассейне, на чемпионате Европы в декабре 2019 года, спортсмен из Греции стал триумфатором турнира. Его чемпионство было доказано на двух двухсот метровых дистанциях комплексным плаванием и баттерфляем. На дистанции 100 метров комплексом он завоевал бронзовую медаль.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на swimrankings.net

Пловцы Греции 
Чемпионы Европы по плаванию
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Средиземноморских игр по плаванию